Файдо:

 Файдо, Мартин — английский писатель, радиоведущий.
 Файдо — коммуна в Швейцарии, кантон Тичино, округ Левентина.
 Файдо — район в Швейцарии, кантон Тичино, округ Левентина.